Gesichtswinkel steht für:
 Sehwinkel; siehe auch Scheinbare Größe
 Gesichtswinkel (Anatomie), Winkel zweier charakteristischer Linien im Gesicht